Covasna steht für:

 einen rumänischen Kreis, siehe Kreis Covasna
 eine rumänische Stadt, siehe Covasna (Stadt)
 ein Dorf im Kreis Iași in Rumänien, siehe Covasna (Iași)